Malone steht für:

 Malone (Familienname), englischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Malone (Fernsehserie), französische Fernsehserie (2002–2007) 
 Malone (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Harley Cokeliss (1987) 
 Malone Car Company, britischer Automobilhersteller

Malone ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Mount Malone, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Malone (Alabama)
 Malone (Florida) im Jackson County
 Malone (Iowa)
 Malone (Kentucky)
 Malone (Mississippi)
 Malone (Montana)
 Malone (New York)
 Malone (Oregon)
 Malone (Tennessee)
 Malone (Texas)
 Malone (Utah)
 Malone (Washington)
 Malone (Wisconsin) im Fond du Lac County
 Malone Junction, New York

Siehe auch:

 Malone Island
 Bugsy Malone, britische Filmkomödie von Alan Parker (1976)
 Malone stirbt (Malone Meurt), Roman von Samuel Beckett (1951)
 Molly Malone, irisches Volkslied
 Malon